Palestra, l'escola de lluita a l'antiga Grècia.
 La Palestra, antiga companyia teatral de Sabadell.
 La Palestra, entitat catalanista fundada el 1930.